В данном списке представлены блаженные и святые Римско-католической церкви, жившие и умершие в XX веке. Перечисление расположено по годам смерти.

1901 — 1910

Прочие

Источник 

Michael Downey. The New Dictionary of Catholic Spirituality (Reference Works), NY, 2005

См. также 
Хронологический список католических блаженных и святых XIX века

Хронологический список католических блаженных и святых XVIII века

Хронологический список католических блаженных и святых XVII века

Католические святые
Католические блаженные
Все хронологические списки
Списки:Католицизм